Neill ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Neill (* 1950), neuseeländischer Politiker
 Alexander Sutherland Neill (1883–1973), schottischer Reformpädagoge
 Bill Neill (* 1959), US-amerikanischer Footballspieler
 Billy Neill (* 1929), nordirischer Fußballspieler
 Bob Neill (* 1952), britischer Politiker
 Brian Neill (1937–2006), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Chloe Neill (* 1975), US-amerikanische Autorin
 Edward Neill (1929–2001), italienischer  Musikwissenschaftler  
 Ena Neill (1910–1997), britische Pädagogin
 Fiona Neill (* 1966), britische Journalistin und Autorin  
 James Neill (1810–1857), britischer Offizier
 James Neill (Schauspieler) (1860–1931), US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler
 Jamie Neill (* 1984), schottischer Badmintonspieler
 John Neill (* 1945), anglikanischer Erzbischof von Dublin, 2011 emeritiert
 John Rea Neill (1877–1943), US-amerikanischer Illustrator
 John W. Neill (* 1934), englischer Hockeyspieler
 Lucas Neill (* 1978), australischer Fußballspieler
 Marshall Allen Neill (1914–1979), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Michael Neill (* 1994), australischer Fußballspieler 
 Mike Neill (* 1970), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Noel Neill (1920–2016), US-amerikanische Schauspielerin

 Paul Neill (1882–1968), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Robert Neill (1838–1907), US-amerikanischer Politiker
 Robert Neill (Fußballspieler) (1853–1928), schottischer Fußballspieler
 Roy William Neill (1887–1946), irischer Regisseur
 Sam Neill (* 1947), neuseeländischer Schauspieler
 Stephen Charles Neill (1900–1984), schottischer anglikanischer Theologe und Bischof
 Terry Neill (1942–2022), nordirischer Fußballspieler und -trainer
 Thomas Hewson Neill (1826–1885), US-amerikanischer General  
 Ve Neill (* 1951), US-amerikanische Maskenbildnerin
 Wilfred T. Neill (1922–2001), US-amerikanischer Herpetologe

Sonstiges:
 Neill Peak, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Neil
 McNeill
 MacNeill
 O’Neill
 O’Neill-Kolonien
 Neal
 Neale
 Nil (Begriffsklärung)
 Niel
 Niehl (Begriffsklärung)